Karmijn of karmijnzuur, een pigment
Karmijn of Karmijn de Sonnaville, een appelras